Песочница може да се отнася за:

 Песочница, село в Област Монтана, България;
 Песочница, на гръцки Амохори, село в дем Лерин, Гърция.